Aon Center est le nom de deux gratte-ciel américains:

 Aon Center (Los Angeles, Californie)
 Aon Center (Chicago, Illinois)